УДЗ
 УДЗ () — советский механический запал, предназначенный для подрыва ручных осколочно-фугасных гранат РГО и РГН.
 УДЗ — югославский диверсионный штыревой взрыватель универсального назначения.

Примечания